MTQ est un code, qui signifie :
 Martinique, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays)
 Ministère des Transports du Québec